En sciences économiques, les liquidités représentent la monnaie disponible.
Dans différents domaines de la finance, la liquidité est employée pour :
 liquidité du marché ;
 liquidité (finance d'entreprise).
En physique, l'état liquide est un état de la matière.